Топоним

 Костель — бухта Каркинитского залива Чёрного моря на полуострове Тарханкут
 Костель — прежнее название села Курганное в Красногвардейском районе Крыма
 Костель — одно из прежних названий исчезнувшего села Малышевка в Черноморском районе Крыма
 Костель — прежнее название исчезнувшего села Большой Яр в Черноморском районе Крыма